Let Love In é um álbum de temas originais de Nick Cave and the Bad Seeds.

Lista de faixas

 Do You Love Me? (5:56)
Nick Cave - Voz, piano, órgão
Mick Harvey - Guitarra
Blixa Bargeld - Guitarra
Martyn P. Casey - baixo
Thomas Wyder - percussão
Tex Perkins - Voz (apoio)
Rowland S. Howard - voz (apoio)
Bad Seeds - Voz (apoio)
 Nobody's Baby Now (3:52)
Nick Cave - voz
Mick Harvey - Guitarra, órgão
Blixa Bargeld - Guitarra
Martyn P. Casey - Baixo
Thomas Wydler - Percussão
Conway Savage - Piano
 Loverman (6:21)
Nick Cave - Voz, órgão, sinos
Mick Harvey - Guitarra, voz (apoio)
Blixa Bargeld - Guitarra, voz (apoio)
Conway Savage - Piano
Martyn P. Casey - Baixo
Thomas Wydler - Percussão, shaker, ferrinhos
 Jangling Jack (2:47)
Nick Cave - Voz
Mick Harvey - Guitarra, órgão, percussão
Blixa Bargeld - Guitarra, vozes extra
Conway Savage - Piano
Martyn P. Casey - Baixo
Thomas Wydler - Tamborim
Mick Geyer - Voz (apoio)
Nick Seferi - Voz (apoio)
Bad Seeds - Voz (apoio)s
 Red Right Hand (6:10)
Nick Cave - Voz, órgão, oscilador
Mick Harvey - Guitarra, shaker, sino
Blixa Bargeld - Guitarra
Martyn P. Casey - Baixo
Thomas Wydler - Percussão, tímpanos, fish
 I Let Love In (4:14)
Nick Cave - Voz
Mick Harvey - Guitarras, tamborim, órgão
Blixa Bargeld - Guitarra
Martyn P. Casey - Baixo
Conway Savage - Piano, voz (apoio)
Thomas Wydler - Percussão
 Thirsty Dog (3:48)
Nick Cave - Voz, órgão
Mick Harvey - Guitarra
Blixa Bargeld - Guitarra
Martyn P. Casey - Baixo
Thomas Wydler - Percussão
Bad Seeds - Vozes (apoio)
 Ain't Gonna Rain Anymore (3:46)
Nick Cave - Voz, piano, órgão
Mick Harvey - Guitarra, arranjos (cordas)
Blixa Bargeld - Guitarra, voz (apoio)
Conway Savage - Voz (apoio)
Martyn P. Casey - Baixo
Thomas Wydler - Percussão, tamborim
Spencer P. Jones - Voz (apoio)
Robin Casinader - Violino
Warren Ellis - Violino
 Lay Me Low (5:08)
Nick Cave - Voz, órgão
Mick Harvey - Guitarra, percussão extra
Blixa Bargeld - Guitarra
Martyn P. Casey - Baixo
Conway Savage - Piano
Thomas Wydler - Percussão
David McComb - Voz (apoio)
Bad Seeds - Vozes (apoio)
 Do You Love Me? Pt 2 (6:12)
Nick Cave - Voz, piano eléctrico
Mick Harvey - Arranjos (cordas), voz (apoio)
Blixa Bargeld - Guitarra, voz (apoio)
Martyn P. Casey - Baixo
Thomas Wydler - Percussão
Donna McEvitt - Voz (apoio)
Katherine Blake - Voz (apoio)
Robin Casinader - Violino
Warren Ellis - Violino

Ligações externas
"Let Love In" no All-Music Guide

Álbuns de 1994
Álbuns de Nick Cave and the Bad Seeds